Torn (canção)
Torn (álbum)
Rip Torn

Desambiguação